

Октябрський сільський округ — адміністративна одиниця, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Октябрський сільський округ — адміністративна одиниця, Карасуський район, Костанайська область
 Октябрський сільський округ — адміністративна одиниця, Костанайський район, Костанайська область
 Октябрський сільський округ — адміністративна одиниця, Теренкольський район, Павлодарська область
 Октябрський сільський округ — адміністративна одиниця, Шемонаїхинський район, Східноказахстанська область

Дивись також 
 Октябрський район